Al Herman (1887-1967) est un acteur américain.
 Al Herman (1927-1960) est un pilote automobile américain.